Traktóvoie (Krasnoperekopsk), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Traktóvoie (Krasnogvardéiskoie), localitat de la República de Crimea, a Rússia